Thieler ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Thieler (1916–1999), deutscher Maler des Informel
 G. L. Gabriel-Thieler (* 1958), deutsche Malerin
 Georg Thieler (1854–1945), deutscher Jurist und Bürgermeister von Jena (1885–1889)